Actinostrobus acuminatus är en cypressväxtart som beskrevs av Filippo Parlatore. Actinostrobus acuminatus ingår i släktet Actinostrobus och familjen cypressväxter. IUCN kategoriserar arten globalt som nära hotad. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Cypressväxter
acuminatus